koherencja w fizyce
 koherencja w filozofii
 koherencja w psychologii